Gminy w USA:
 Hughes (ang. Hughes Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Hughes (ang. Hughes Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
 Hughes (ang. Hughes Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 Hughes (ang. Hughes Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hughes (ang. Hughes County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Hughes (ang. Hughes County) – w stanie Dakota Południowa
Miejscowości w USA:
 Hughes – miasto w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Hughes – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Hughes – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Nazwiska
 Stanley John Hughes – kanadyjski mykolog
Przedsiębiorstwa:
 Hughes Aircraft Company – amerykańska wytwórnia lotnicza, producent samolotów, pocisków rakietowych i statków kosmicznych
 Hughes Helicopters – amerykańska wytwórnia lotnicza, producent śmigłowców